Pekka Tirkkonen (né le  à Savonlinna en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le fils du joueur Paavo Tirkkonen.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1984, il débute avec le SaPKo son club formateur dans la I-divisioona. Son numéro 22 a été retiré par le SaPKo. Il est choisi au deuxième tour au trente-quatrième rang par les Bruins de Boston lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1986. En 1987, il signe au TPS Turku dans la SM-liiga. Il remporte le Kanada-malja 1989, 1990 et 1991 avec le TPS. Il ajoute à son palmarès le championnat du Danemark 2005, 2007 et 2008 avec le Herning IK. Il met un terme à sa carrière en 2008 après avoir joué également en République tchèque, Allemagne et Suède.

Il représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Carrière d'entraîneur 
En 2008, il devient entraîneur du SaPKo dans la Mestis. Il est nommé à la tête du SaiPa en 2012.

Trophées et honneurs personnels

Mestis 
2012 : nommé entraîneur de l'année.

Liiga 
 2014 : remporte le Trophée Kalevi-Numminen.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1984-1985|| SaPKo || I-divisioona || 21|| 3|| 5|| 8|| 0|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| SaPKo || I-divisioona || 40|| 14|| 13|| 27|| 12|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| SaPKo || I-divisioona || 40|| 15|| 21|| 36|| 10|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| TPS Turku|| SM-liiga|| 44|| 11|| 12|| 23|| 4|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| TPS Turku|| SM-liiga|| 42|| 11|| 15|| 26|| 8|| 10|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 1989-1990|| TPS Turku|| SM-liiga|| 41|| 17|| 11|| 28|| 0|| 9|| 3|| 4|| 7 || 0
|-
| 1990-1991|| TPS Turku|| SM-liiga|| 44|| 9|| 23|| 32|| 10|| 9|| 4|| 2|| 6|| 0
|-
| 1991-1992|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 29|| 5|| 7|| 12|| 6|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 48|| 11|| 17|| 28|| 14|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 47|| 17|| 24|| 41|| 37|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| HC Kometa Brno || 1.liga|| || || || || || 1|| 0|| 0|| 0|| 
|-
| 1994-1995|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 47|| 19|| 12|| 31|| 30|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1995-1996|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 48|| 16|| 20|| 36|| 10|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Starbulls Rosenheim || DEL|| 50|| 18|| 27|| 45|| 14|| 3|| 0|| 4|| 4|| 0
|-
| 1997-1998|| Augsburger Panther|| DEL|| 47|| 5|| 8|| 13|| 6|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| KalPa Kuopio || SM-liiga|| 52|| 9|| 20|| 29|| 24|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 52|| 9|| 19|| 28|| 40|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 45|| 6|| 14|| 20|| 18|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 55|| 10|| 24|| 34|| 16|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 53|| 11|| 18|| 29|| 26|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Linköpings HC|| Elitserien|| 43|| 3|| 16|| 19|| 12||5|| 1|| 0|| 1 || 6
|-
| 2004-2005|| Herning IK || AL-Bank ligaen|| 35|| 16|| 19|| 35|| 12|| 16|| 5|| 11|| 16|| 8
|-
| 2005-2006|| Herning IK || AL-Bank ligaen || 36|| 19|| 14|| 33|| 18|| 15|| 5|| 17|| 22|| 8
|-
| 2006-2007|| Herning IK|| AL-Bank ligaen|| 36|| 12|| 30|| 42|| 20|| 15|| 6|| 4|| 10|| 32
|-
| 2007-2008|| Herning IK|| AL-Bank ligaen|| 31|| 9|| 12|| 21|| 16|| 16|| 4|| 8|| 12|| 4

Références

Naissance en juillet 1968
Naissance à Savonlinna
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur du SaPKo Savonlinna
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du HC Brno
Joueur des Starbulls Rosenheim
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du Linköpings HC
Joueur du Herning IK
Gagnant du trophée Kalevi-Numminen